10-й полк — название нескольких воинских подразделений:

Российская армия

Пехотные полки 
 Новоингерманландский 10-й пехотный полк
 10-й Галицийский пехотный полк (Австро-Венгрия)
 10-й Вирджинский пехотный полк
 10-й Нью-Йоркский пехотный полк
 10-й гренадерский Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк
 10-й егерский полк
 10-й полк лёгкой пехоты

Стрелковые полки 
 10-й стрелковый полк
 Сибирский 10-й стрелковый полк
 Финляндский 10-й стрелковый полк
 Туркестанский 10-й стрелковый полк

Кавалерийские полки 
 10-й драгунский Новгородский Его Величества Короля Виртембергского полк, 
 10-й драгунский Екатеринославский полк
 10-й гусарский Ингерманландский Его Королевского Высочества Великого Герцога Саксен-Веймарского полк
 Одесский 10-й уланский полк
 10-й кавалерийский полк (США), см Буффало

Казачьи полки 
 10-й Донской казачий генерала Луковкина полк
 10-й гвардейский казачий кавалерийский полк

Танковые полки 
 10-й танковый полк 5-й танковой дивизии
  10-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва 
  10-й отдельный танковый полк   172-й танковой бриады
  10-й отдельный танковый полк   10-й танковой бриады

Авиационные полки 
 10-й бомбардировочный авиационный Ленинградский Краснознамённый полк — в 1939 году переформирован из 10-го авиационного полка, он же 10-й скоростной бомбардировочный авиационный полк;
 10-й дальнебомбардировочный авиационный полк — полк, принимавший участие в Советско-японской войне. Именуется также как 10-й бомбардировочный авиационный полк.
 10-й отдельный разведывательный авиационный Краснознамённый Московско-Кёнигсбергский ордена Суворова полк

 10-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС Балтийского флота

Британская армия 
 10-й пехотный полк (Линкольнширский полк)
 10-й Королевский гусарский полк
 10-й Королевский танковый полк

Американская армия

Полки армии Конфедераци 
 10-й Вирджинский пехотный полк
 10-й Алабамский пехотный полк
 10-й Южнокаролинский пехотный полк

Полки федеральной армии 
 10-й Нью-Йоркский пехотный полк
 10-й Массачусетский пехотный полк